Un officier est une personne détenant une position d'autorité dans une organisation hiérarchisée. Cette position peut être purement honorifique.

Domaine militaire 
 Officier, dans le domaine militaire, membre d'une force armée détenant une position d'autorité
 Officiers généraux
 Officier supérieur
 Officier subalterne
 Officier commandant
 Élève-officier
 Sous-officier
 Adjudant sous-officier
 Officier marinier
 Officier de liaison
 Officier des systèmes d'armes
 Officier interprète
 Officier du corps technique et administratif de l'armement
 Officier d’administration
Officier administrateur des affaires maritimes

Domaine ecclésiastique
Les abbayes avaient pluieurs officiers claustraux : prieur, aumônier, chambrier, cellérier, réfecturier, sacristain, chantre… Le prieur, depuis la mise en commende, était le véritable chef du monastère. L'aumônier était chargé de servir les pauvres .

Selon la règle de saint Benoît, les officiers d'un monastère sont l'abbé, un prieur, élu par les religieux, parfois assisté ou suppléé par un sous-prieur, un cellérier, appelé aussi procureur, un maître des novices, complétée par de nombreux autres officiers : sacristain qui est également chantre, trésorier, infirmier, aumônier.

Dans l'ordre des chartreux, on nomme officiers les religieux qui occupent un emploi ou office de Prieur, Procureur, Coadjuteur, ils ne sont pas cloîtrés. Le supérieur d'une chartreuse n'est pas abbé, mais simplement Prieur, il se fait aider dans son administration, pour le spirituel par le Vicaire et pour le temporel par le Procureur qui est aidé parfois par le Coadjuteur chargé de recevoir les hôtes étrangers.

Le général des Chartreux gouverne l'ordre avec des collaborateurs qu'on appelle officiers : le vicaire, le scribe, le sous-scribe, le procureur de la Grande Chartreuse ou « courrier », le coadjuteur.

Aéronautique 
 Officier pilote de ligne
 Officier mécanicien navigant

Marine marchande 
 Officier chargé du quart
 Officier radiotélégraphiste de la marine marchande

Titres honorifiques 
 Officier des Arts et Lettres
 Officier de la Légion d'honneur
 Officier de l'Ordre d'Australie
 Officier de l'Ordre du Canada
 Officier de l'Ordre de l'Empire britannique
 
 Officier de l'Ordre national du Québec
 Officier de l'Ordre du Saint-Esprit
 Officier des Palmes académiques

Autres 
 Officier traitant, membre des services de renseignement chargé de recruter et de traiter des agents

France 
 Officier (Ancien Régime), détenteur d'une charge personnelle consentie par un souverain.
 Officier d'état civil en France
 Officier du ministère public
 Officier ministériel
 Officier de port
 Officier de santé
 Officier sous contrat

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie